Чемпионат Польши по баскетболу среди женщин () — турнир среди польских баскетбольных женских команд. Первый розыгрыш состоялся в 1928 году, чемпионками которого стала команда из Кракова «Краковия». Больше всего титулов — 25 на счету у «Вислы Кэн-Пак» из Кракова.

Чемпионы и призёры

Достижения клубов

См. также 
 Чемпионат Польши по баскетболу

Ссылки 
 Оф. сайт ПЛКК

Чемпионат Польши по баскетболу среди женщин